Karl Klingemann ist der Name folgender Personen:

* Karl Klingemann (Diplomat) (auch Carl Klingemann; 1798–1862), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Karl Klingemann (Theologe) (1859–1946), deutscher Theologe und Pfarrer